Dans les personnages de l'univers de Donald Duck, Wilfried McPicsou désigne :
 Sire Wilfried McPicsou (860-937), fondateur du clan McPicsou ;
 Wilfried McPicsou (1110-1175), frère du précédent.